Ка́серес:

 Касерес — провинция в Испании
 Касерес — город в Испании, столица указанной провинции
 Касерес — город в Испании, в провинции Таррагона
 Касерес — муниципалитет в Колумбии в составе департамента Антьокия.

Фамилия 
 Касерес, Андрес Авелино (1821—1923) — президент Республики Перу.
 Касерес, Берта (1971—2016) — гондурасская экологическая активистка, правозащитница.
 Касерес, Блас (род. 1989) — парагвайский футболист, играющий на позиции полузащитника.
 Касерес, Виктор (род. 1985) — парагвайский футболист.
 Касерес, Вирхинио (род. 1962) — парагвайский футболист, защитник.
 Касерес, Маноло (более известный как Маноло или Маноло-барабанщик; род. 1949) — болельщик футбольного клуба «Валенсия» и сборной Испании по футболу.
 Касерес, Игнасио (род. 1976) — испанский легкоатлет, который специализируется в марафоне.
 Касерес, Маркос (род. 1986) — парагвайский футболист.
 Касерес, Мартин (род. 1987) — уругвайский футболист.
 Касерес, Пабло (род. 1985) — уругвайский футболист.
 Касерес, Сантьяго (род. 1997) — аргентинский футболист.
 Касерес, Себастьян (футболист) (род. 1999) — уругвайский футболист.
 Касерес, Хулио Сесар (род. 1979) — парагвайский футболист.
 Касерес де Арисменди, Луиза (1799—1866) — героиня венесуэльской Войны за независимость.
 Касерес, Фернандо (род. 1969) — аргентинский футболист, защитник.
 Касерес, Энрике (род. 1974) — парагвайский футбольный арбитр.
 Касерес, Энтони (род. 1992) — австралийский футболист.
 Касерес, Эусебио (род. 1991) — испанский легкоатлет, который специализируется в прыжках в длину.

См. также 
 Кассерес, Кристиан (род. 1977) — венесуэльский футболист.